Nasavrky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Nasavrky, città del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Nasavrky, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Nasavrky, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice